Конна́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Рекиста. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12075.

Коммуна расположена приблизительно в 540 км к югу от Парижа, в 105 км северо-восточнее Тулузы, в 37 км к югу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 113 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 64 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 43 были экономически активными, 21 — неактивными (показатель активности — 67,2 %, в 1999 году было 68,6 %). Из 43 активных работали 39 человек (23 мужчины и 16 женщин), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 21 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон